Putuo Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Putuo Qu (härad i Kina, Zhejiang), 
 Putuo Qu (härad i Kina, Shanghai), 

Robotskapade Kinaförgreningar